Maitron peut désigner :

 Jean Maitron (1910-1987), historien français du mouvement ouvrier.

 Le Maitron, nom d'usage des travaux initiés par l'historien Jean Maitron, regroupant :
 Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (DBMOF).
 Le Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social (DBMOMS), dirigé par Claude Pennetier.
 Le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier international (DBMOI), extension internationale du Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français.
 Le Dictionnaire des anarchistes ou Dictionnaire biographique du mouvement libertaire francophone sorti en 2014.